Макдевит () — ирландская фамилия. Известные носители:

 Макдевит, Джек (род. 1935) — американский писатель-фантаст.
 Макдевит, Том — президент Вашингтон Таймс, ежедневной газеты в Вашингтоне, США.